Ourique pode-se referir a:
 Ourique - vila sede de concelho no distrito de Beja;
 Ourique - freguesia sede do concelho homónimo;
 Campo de Ourique - bairro do concelho de Lisboa;
 Vila Chã de Ourique - freguesia do concelho do Cartaxo;

 Batalha de Ourique - recontro travado entre Afonso Henriques e, segundo a tradição, cinco emires mouros, no ano de 1139.

Desambiguação